Лез-Оме́рг, Лез-Омерґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 100 км на північ від Марселя, 55 км на захід від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 57 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 120,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Лез-Омерг на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лез-Омерг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу